

Odonyme 
Lespagnol est le nom de voies qui peut faire référence à :
 Rue Lespagnol, voie du   arrondissement de Paris, en France.

Patronyme 

 Albert Lespagnol (1901-1980), professeur de pharmacie ;
 André Lespagnol (1943-2020), enseignant et homme politique français ;
 Henri Lespagnol (1910-1983), homme politique français ;
 Robert Lespagnol (1900-1974), homme politique et journaliste français.

Lien externe 
 

Patronyme français